Семён Юделевич Кац (; 15 апреля 1915, Овруч, Овручский уезд, Волынская губерния — 2 апреля 1985) — советский украинский учёный-правовед, специалист в области гражданского процесса. Доктор юридических наук (1971), профессор (1973), профессор кафедры гражданского процесса Харьковского юридического института. Участник Великой Отечественной войны, майор.

Биография 
Семён Кац родился 15 апреля 1915 года в городе Овруч Овручского уезда Волынской губернии (ныне — территория Житомирской области Украины). Высшее образование получил в Харьковском юридическом институте (ХЮИ), который окончил в 1938 году.

После окончания ХЮИ поступил в аспирантуру в этом же вузе, а после её окончания и до 1941 года занимал должность ассистента на кафедре гражданского права и гражданского процесса ХЮИ. В 1939 году вступил в ВКП(б).

В июле 1941 года Семён Кац был призван в Красную армию. Принимал участие в боях Великой Отечественной войны, воевал на Западном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. В декабре 1944 года был ранен. Служил в 530-м стрелковом полку 156-й стрелковой дивизии, где занимал должность партийного организатора. Имел воинское звание майора.

После войны продолжил свою работу в ХЮИ: с 1946 вновь был ассистентом, а затем старшим преподавателем на кафедре гражданского права и гражданского процесса (с 1966 года — кафедре гражданского процесса), а в 1973 году стал доцентом этой кафедры. Семён Юделевич продолжал работать в ХЮИ вплоть до 1985 года, его последней должностью стала должность профессора кафедры гражданского процесса. 

Семён Юделевич Кац скончался 2 апреля 1985 года.

Научная деятельность 
В сферу научно-исследовательских интересов Семёна Юделевича входили такие проблемы как участие прокурора в гражданском процессе, пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и постановлений, которые вступили в силу.

В 1949 году Семён Кац, защитив диссертацию на тему «Участие прокурора в советском гражданском процессе (в народном суде и в кассационной инстанции)», получил учёную степень кандидата юридических наук. В 1970 году в Харьковском юридическом институте защитил диссертацию «Проблемы пересмотра судебных постановлений по гражданским делам в порядке надзора» (специальность 712) и в 1971 году стал доктором юридических наук. В 1973 году ему было присвоено учёное звание профессора.

Занимался подготовкой учёных-юристов, был научным руководителем у двух соискателей степени кандидата юридических наук. Был одним из создателей Харьковской научно-педагогической школы процессуалистов.

Семён Кац был автором и соавтором более чем 60 опубликованных научных трудов, основными среди которых были: «Участие прокурора в советском гражданском процессе» (1958), «Вопросы нотариального права» (1962), «Нарушения производства в порядке надзора по гражданским делам» (1965), «Пересмотр решений в порядке надзора» (1965), «Научно-практический комментарий к ГПК УССР» (1973), «Судебный надзор в гражданском судопроизводстве» (1980) и «Советский гражданский процесс» (1982).

Награды 
Семён Юделевич был удостоен двух орденов Отечественной войны II степени (12 августа 1944 и 6 апреля 1986), ордена Красной Звезды (23 мая 1944), а также ряда медалей, среди которых были — «За отвагу» (5 декабря 1942), «За оборону Москвы» (27 сентября 1944) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Примечания

Литература 
 
 

Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Майоры (СССР)
Члены КПСС

Профессора
Специалисты по гражданскому процессу
Юристы СССР
Правоведы СССР
Юристы XX века
Правоведы XX века
Персоналии:Харьковский юридический университет
Авторы учебников права